Alain Hamer (10 de Dezembro de 1965) é um árbitro de futebol luxemburguês. Apitou sua primeira Liga dos Campeões durante a temporada 2000-01, sendo designado árbitro FIFA em 1993.

Árbitros de futebol de Luxemburgo